Sawh ist der Familienname von:
 Satyadeow Sawh (1955–2006), ein guyanischer Politiker

SAWH steht für:
 Flughafen Ushuaia in Argentinien als IATA-Code

Abkürzung